Флоссенбюрг — топоним.

 Флоссенбюрг — коммуна в Германии, в федеральной земле Бавария. 
 Флоссенбюрг — немецкий концентрационный лагерь СС.